Líquida puede referirse a los siguientes artículos:

 líquido, o fluido altamente incompresible;
 consonante líquida; o
 liquidez, en economía y finanzas.